Richt ist

 ein Familienname:
 Claus Richt, deutscher Schauspieler
 Willi Richt (* 1912), deutscher Fußballspieler

 ein Ortsname:
 Richt (Kastl), Ortsteil des Marktes Kastl, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Richt (Schwandorf), Ortsteil der Stadt Schwandorf, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Richt (Schwarzach bei Nabburg), Ortsteil der Gemeinde Schwarzach bei Nabburg, Landkreis Schwandorf, Bayern

 -richt, eine in der Oberpfalz verbreitete Endung bei Ortsnamen